Жерехово — название населённых пунктов в России:

 Жерехово — село в Собинском районе Владимирской области.
 Жерехово — деревня в Лихославльском районе Тверской области.